

Команди-учасниці 
У чемпіонаті серед команд другої ліги взяли участь 24 команди:

З лютого 2011 року команда «Скала» представляє місто Стрий.

1 березня 2011 року рішенням Центральної ради ПФЛ футбольний клуб «Олком» виключений з ПФЛ у зв'язку зі скрутним фінансовим становищем. У решті матчів команді зараховані технічні поразки −:+, суперникам — технічні перемоги +:−.

5 травня 2011 року рішенням ДК ПФЛ футбольний клуб «Верес» виключений з ПФЛ у зв'язку з відсутністю коштів. У матчі «Верес» — «Енергія», що мав відбутися 30 квітня, «Вересу» зарахована технічна поразка −:+, «Енергії» — технічна перемога +:−. У решті матчів команді зараховані технічні поразки −:+, суперникам — технічні перемоги +:−.

Група А

Підсумкова турнірна таблиця 

|}
«Верес» виключений зі змагань після 17-го туру.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Група Б

Підсумкова турнірна таблиця 

|}
«Олком» знявся зі змагань після 14-го туру.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Стиковий турнір за право грати у першій лізі 
У сезоні 2010/2011 років за регламентом (ст.13, п.3—5) переможці груп другої ліги виходять до першої ліги напряму, дві останні команди першої ліги опускаються до другої напряму, а 16-а команда першої ліги і дві команди, що посіли другі місця у групах другої ліги, беруть участь у стиковому турнірі, переможець якого отримує місце в першій лізі наступного сезону.

Турнір складається з двох матчів. У першому матчі беруть участь команди, що посіли другі місця в групах другої ліги. У другому матчі переможець першого матчу грає з шістнадцятою командою першої ліги. Переможець другого матчу отримує місце в першій лізі. Обидва матчі проходять на нейтральному полі.

«Енергетик» зберіг місце в першій лізі.

Див. також 
 Кубок України з футболу 2010—2011
 Список українських трансферів (літо 2010)
 Список українських футбольних трансферів (зима 2010—2011)

Примітки 

Сезони Другої ліги України з футболу
2010 у футболі
2011 у футболі
2010 в українському спорті
2011 в українському спорті